El Distrito de Mariscal Castilla se puede referir a los siguientes:

Distrito de Mariscal Castilla en la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, Perú.
Distrito de Mariscal Castilla en la provincia de Concepción, departamento de Junín, Perú.